Струнье  — топоним в Белоруссии:

 Струнье — деревня в Горянском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Струнье — деревня в Солоникском сельсовете Полоцкого района Витебской области.